Eiland, een stuk land dat omringd is door water
 Eiland (Brugge), een straat
 Eiland (Enkhuizen), een voormalig eiland in de haven van de Nederlandse plaats Enkhuizen
 Eiland (Leudal), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Leudal
 Eiland (Maasgouw), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Maasgouw
 Eiland (Woensdrecht), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Woensdrecht

Zie ook 
 Het Eiland (doorverwijspagina)